Alloteuthis är ett släkte av bläckfiskar som beskrevs av Wülker 1920. Alloteuthis ingår i familjen kalmarer.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kalmarer
Alloteuthis